

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Amaranthe Roulliet, (1810-1888), peintre de paysages et lithographe français ;
 Antony Roulliet, (1840-1891), avocat, juriste et écrivain français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme